Le référendum ouzbek de 2002 est un référendum ayant eu lieu le  au Ouzbékistan. Il vise à étendre le mandat présidentiel de 5 à  et à avoir un parlement bicaméral. Il a eu une participation de 92 %. Les deux questions ont été approuvées à 91 %.

2002
Ouzbékistan
2002 en Ouzbékistan
Janvier 2002